Râul Negoiu se poate referi la:

 Negoiu - afluent al râului Cerna
 Negoiu - unul din cele două brațe care formează râul Bistrița
 Negoiu - afluent al râul Valea Plopilor
 Negoiu - unul din cele două brațe care formează râul Topolog